Franz Abelmann ist der Name folgender Personen:

* Franz Abelmann (Pfarrer) († nach 1572), deutscher Prediger und Autor
 Franz Abelmann (Manager) (1905–1987), deutscher Manager und Verbandsfunktionär